Károlyi Gyula (1837–1890) országgyűlési képviselő, főispán
 Károlyi Gyula (1871–1947) politikus, Magyarország miniszterelnöke két ízben
 Károlyi Gyula (1907–1942) politikus, Horthy Miklós veje
 Károlyi Gyula (1964) matematikus, egyetemi tanár, az MTA doktora